Strzelecki ist:

 Powiat Strzelecki, polnischer Landkreis
 Paul Edmund de Strzelecki (1797–1873), polnischer Entdeckungsreisender

Nach Paul Edmund de Strzelecki sind benannt:
 Strzelecki-Gebirge, niedriges Gebirgsland im australischen Bundesstaat Victoria
 Strzelecki-Wüste, Wüste in South Australia
 Strzelecki-Nationalpark, Nationalpark im Südwesten von Flinders Island